Dexillus est un genre de poissons plats de la famille des Soleidae. C'est un genre monotypique qu'on trouve dans l'Indo-Pacifique, du Sri Lanka à l'Australie et aux Tonga.

Liste d'espèces 
Selon FishBase, WoRMS et EOL, le genre contient 1 espèce :

 Dexillus muelleri (Steindachner, 1879)

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 

Soleidae
Pleuronectiformes (nom scientifique)